Název Nové Městečko má více sídel:

 Nové Městečko (Nečtiny) – ves v obci Nečtiny v okrese Plzeň-sever
 Nové Městečko (Dlouhá Ves) – ves v obci Dlouhá Ves v okrese Klatovy
 Nové Městečko (Čerčany) – část obce Čerčany v okrese Benešov